Куявські П'ясти — гілка княжої та королівської династії, що походить від П'ястів та княжих династій Київської держави Ольговичів і Мстиславичів. Правила в Куявії та Лечицькій землях.

Походила від Казимира II, правнука Великого князя Київського Володимира Святого.

Родоначальником Куявської династії є князь Казимир I Куявський, онук Святослава Ігоровича з династії Ольговичів. 
Його дружинами були: Ядвіґа (не було дітей); Констанція (мали двох синів) та Єфросинія, правнучка Великого князя Київського Мстислава І (мали четверо дітей). 

Казимир І став правителем Куявії 1233 року. Всі князі, що були його нащадками належать до Куявської гілки П'ястів, в тому числі королі Польщі - Владислав I і Казимир III Великий.

Більшість представників цієї династії були удільними князями XIII століття, що панували над невеликими територіями, які іноді зменшувалися внаслідок поділу між спадкоємцями. 
Проте, внаслідок швидкого вимирання чоловічої частини цієї гілки, більшість їх земель були з часом включені до складу володінь корони Польщі.

Останнім представником чоловічої гілки Куявських П'ястів був претендент на польський престол Володислав ІІІ Білий, що помер 1388 року.

Родовід 

(*) Незаконнонароджені.

Джерела 
 Kazimierz I Konradowic (Kujawski) 

!